Parauta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Parauta (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Parauta (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar